Соревнования по парусному спорту в классе «Лазер Радиал» среди женщин на летних Олимпийских играх 2008 проходили с 12 по 19 августа. В соревнованиях принимали участие 28 спортсменов.

Призёры

Результаты гонок 

Гонка M — медальная гонка, в которой приничают участие первые 10 спортсменов. Гонка 10 была отменена из-за плохой погоды.

Примечания

Источники 
 Результаты соревнования на сайте Олимпийских игр 2008